Pallifera marmorea är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1948. Pallifera marmorea ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
marmorea